ukr. Острожець

2 miejscowości na Ukrainie 
 Ostrożec – wieś w rejonie młynowskim obwodu rówieńskiego
 Ostrożec – wieś w rejonie mościskim obwodu lwowskiego